LNK est :

 le code OACI de la compagnie aérienne Airlink ;
 une protéine, « lymphocyte adapter protein », appelé également SH2B3 ;
 .lnk, le suffixe d'un fichier raccourci en informatique ;
 , une chaine de télévision en Lituanie.